Chiesa di Maria Regina della Pace – chiesa di Torino (Piemonte, Italia)
Chiesa di Maria Regina della Pace – chiesa di Velbert (Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania)